Valdemaro di Prussia – principe tedesco 1889-1945
Valdemaro di Prussia – principe tedesco 1868-1879
Valdemaro di Prussia – militare prussiano 1817-1849